Сезон 2004/2005 стал для «Милана» 71-м в Чемпионате Италии. Клуб не смог защитить титул чемпиона, закончив первенство на 2 месте, пропустив вперед «Ювентус». В Кубке Италии клуб вылетел на стадии 1/4 финала от «Удинезе». Клуб выиграл в сезоне единственный трофей — Суперкубок Италии. В Лиге чемпионов клуб дошел до финала, где в драматичном противостоянии уступил «Ливерпулю» в серии пенальти.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:10.500.000

Зима 

Убытки:500.000

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль:4.000.000

Зима 

Прибыль:5.000.000

Общие убытки: 11.000.000

Общая прибыль: 9.000.000

Разница: 2.000.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала 

Матч был остановлен на 72 минуте, когда во вратаря «Милана» Дида с трибун прилетел фейерверк. «Милану» присуждена техническая победа

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

2004